Río Dulce puede referirse a los ríos:
Río Dulce, Argentina.
Río Dulce, Guatemala.
Río Dulce, República Dominicana.
Río Dulce, Guadalajara, España.
Río Dulce, México.
Río Dulce, Talanga, Honduras.

También puede referirse a:
El Parque Natural del Barranco del Río Dulce.
Los Bañados del Río Dulce y Laguna de Mar Chiquita.
Río Dulce, localidad del municipio de Livingston, Guatemala.